Detta är en lista över sjöar i Ludvika kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ludvika kommun.

Lista

Ludvika kommun
 Lista